Koniec romansu – powieść
 Koniec romansu (film 1955)
 Koniec romansu (film 1999)